(1907-1982), entrepreneur et dirigeant sportif italien, 
  (1800-1876), linguiste italien, 
 Luciano Manuzzi (1952-), réalisateur et scénariste italien,
  (1956-), saxophoniste italien.

Patronyme italien